Aldan (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Aldan (rivier), een zijrivier van de Lena in Siberië 
Aldan (stad), een stad in de Russische autonome deelrepubliek Jakoetië
Aldangebergte, een gebergte in oostelijk Rusland